Иприт — химическое соединение, отравляющее вещество
 Иприт (роман) — роман Всеволода Иванова и Виктора Шкловского